

Cinema 
Sis Hopkins – film muto del 1919 diretto da Clarence G. Badger
Sis Hopkins – film del 1941 diretto da Joseph Santley